SMW ou smw est un code qui peut signifier :
 SMW,  ;
 smw, le sumbawa, selon les normes ISO 639-3 des codes de langue.

SMW est un sigle qui peut signifier :
 Semantic MediaWiki, une extension du logiciel MediaWiki ;
 Super Mario World, un jeu vidéo sorti en 1990 ;
 Smoky Mountain Wrestling, une fédération de catch américaine ;
 Swiss Medical Weekly, une revue médicale suisse.

Code